Фюрстенфельд

Австрия 
 Фюрстенфельд — город в Австрии, окружной центр, расположен в федеральной земле Штирия
 Фюрстенфельд — округ в Австрии. Центр округа — город Фюрстенфельд

Молдавия 
 Фюрстенфельд — немецкое название села Князевка в Леовском районе

Россия 
 Фюрстенфельд — немецкое название исчезнувшего села Глинное в Джанкойском районе Крыма